Рождество́:

Религия 
 Рождество Христово — один из главных христианских праздников.
 Рождество Пресвятой Богородицы — христианский праздник православной и католической Церкви.
 Рождество Иоанна Предтечи — событие евангельской истории, а также установленный в честь этого события праздник.
 Рождество — славянские традиции праздника.

Топоним 
 Рождество — бывшее село на территории Карачевского района Брянской области.
 Рождество — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Рождество — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Рождество — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Рождество — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Рождество — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Рождество — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Рождество — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Рождество — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Рождество — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Рождество — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Рождество — село в Рамешковском районе Тверской области.
 Рождество — село в Фировском районе Тверской области.
 Рождество — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Рождество — село в Большесельском районе Ярославской области.
 Рождество-Лесное — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Рождество-Лесное — прежнее название села Данькова в Касимовском районе Рязанской области.

Искусство 
 «Рождество» — короткометражный российский анимационный фильм 1996 года.
 «Рождество» — американский фильм 2015 года режиссёра Джонатана Ливайна
«Рождество» — российская музыкальная группа.

См. также 
 Рождество Христово (значения)